Auvergne steht für:

 Auvergne, eine Landschaft in Zentralfrankreich
 Auvergne-Rhône-Alpes, eine Region in Zentralfrankreich
 Auvergne (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Auvergne (Northern Territory), Cattle Station im Northern Territory

Personen:

 Claude d’Auvergne († 1652), französischer Hebraist
 Gilbert Auvergne (1905–1976), französischer Sprinter und Fußballspieler
 Jeanne I. d’Auvergne (1326–1360), Gräfin von Auvergne und Boulogne sowie Königin von Frankreich, siehe Johanna I. (Auvergne)
 Johanna von Auvergne (1378–1422/24), Erbin von Johann II., Graf von Auvergne und Boulogne und Ehefrau des Herzogs Johann von Berry, siehe Johanna II. (Auvergne)
 Marie de La Tour d’Auvergne (1601–1665), französische Adlige